Richard Baltzer ist der Name folgender Personen:

* Richard Baltzer (Mathematiker) (Heinrich Richard Baltzer; 1818–1887), deutscher Mathematiker
 Richard Baltzer (General) (1886–1945), deutscher Generalleutnant der Wehrmacht sowie Generalmajor der Landespolizei